Il singolare del Heineken Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos era il detentore del titolo.

Sjeng Schalken ha battuto in finale Tommy Haas 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (primo turno)
  Félix Mantilla (semifinali)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Byron Black (primo turno)

 Tommy Haas (finale) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Vincent Spadea (primo turno) 
 Dominik Hrbatý (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 1999
ATP Tour 1999